Суйфыньхэ́ (Пограни́чная) () — посёлок, административный центр города уездного значения Суйфыньхэ, входящего в город окружного значения Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР). Название посёлок получил от реки Суйфыньхэ (на территории России — Раздольная).

История 
После строительства Китайско-Восточной железной дороги в этих местах с 1903 года находилась «5-я станция». Постепенно станция обрастала жилой застройкой, и в 1923 году здесь уже были созданы органы местной администрации. В июне 1973 года из района Суйфыньхэ округа Муданьцзян был официально образован посёлок Суйфыньхэ. 15 августа 1975 года посёлок Суйфыньхэ был преобразован в городской уезд. 28 января 1996 года из бывшего уличного комитета городского уезда Суйфыньхэ был вновь создан посёлок Суйфыньхэ, подчинённый городскому уезду.

География 
Посёлок расположен на восточном склоне хребта Чанбайшань.

Административное деление 
Посёлок Суйфыньхэ делится на 2 деревенских комитета и 12 общинных комитетов.

Население 
В 2004 году в посёлке Суйфыньхэ имелось 40 661 человек постоянного населения, и 13 966 приезжего; из них 54 627 — жители урбанизированной части, 447 — жители сельской местности.

Экономика и инфраструктура

Транспорт 
Посёлок является важным транспортным узлом. В посёлке существует авто и железнодорожный вокзал. Из посёлка на автобусе можно добраться до Харбина, Владивостока и Уссурийска, Хабаровска, Бикина, Комсомольска-на-Амуре, Лесозаводска (через города Мишань, Дунин). Железнодорожный транспорт связывает Суйфыньхэ с крупными городами северо-востока Китая, до станции Гродеково I (пос. Пограничный) по совмещённой железнодорожной колее ходят «челночные» поезда как российские, так и китайские. Через станцию Муданьцзян данный отрезок пути соединяется с железнодорожной линией «Север-Юг» (Цзямусы — Далянь), по которой курсирует скорый поезд.

Конечный пункт китайской автомагистрали общенационального значения Годао 301.

Передвижение по населённому пункту осуществляется главным образом на такси, также курсирует большое количество микроавтобусов в направлении посёлка Фунин, которые в основном используются китайцами (на такси преимущественно ездят русские туристы). Поездка на такси в любую часть посёлка, независимо от количества пассажиров, стоит 6 юаней, на автобусе — 1 юань. Много автомоторикш, поездка на которых стоит не дороже  в одну сторону.

Планируется строительство аэропорта рядом с посёлком.

Общественные учреждения 
В посёлке располагаются:
 Народное правительство и партийный комитет городского уезда Суйфыньхэ
 Правительство посёлка Суйфыньхэ
 Таможня
 Налоговое управление
 Многочисленные управления: торговли, земляное, финансовое, аудиторское, лесами, автоперехода
 Милиция и управление общественной безопасности

Представлены отделения основных банков Китая:
 Банк Китая
 Торгово-промышленный банк
 Аграрный банк

Образование 
В посёлке существует несколько средне-специальных учебных заведений, направленных на подготовку кадров для обслуживания туристов.

Промышленность 
До 2005 года промышленность в посёлке носила локальный характер и была связана либо с первичной переработкой сырья поступающего в Китай из России, либо для удовлетворения туристических потребностей посёлка. В настоящее время сложилась новая инфраструктура по переработке поступающих сюда лесоматериалов (более 100 предприятий), предприятия по глубокой переработке отходов лесообрабатывающих предприятий (производство древесного угля из прессованных опилок, мебели и клеевой посуды из берёзы, швейные производства по изготовлению одежды, шуб из шкурок выращиваемых здесь норок, переработке и фасовке кальмаров, кондитерское производство быстрозамороженных изделий, производство сувениров. Сложился комплекс транспортно-логистических услуг: прием и упаковка товаров, следующих из южных и центральных районов КНР в Москву и в центр РФ, их складирование, прессование и подготовка к перевозке через таможенные границы КНР и РФ, прием большегрузного автотранспорта на отстой, специальное гостиничное обслуживание транспортников. Построены современные автомобильный пассажирский и грузовой автопереходы, обслуживающие до 200 автомобилей в сутки (грузовые машины) и до 40 автобусов с пассажирами.

С 2005 года промышленность и экономика посёлка перестраивается в соответствии с государственной программой КНР по развитию северо-востока государства. На базе посёлка создаются зоны экономического развития и трансграничного сотрудничества.

Туризм 

Главной составляющей туристической деятельности Суйфыньхэ является поток российских туристов, приезжающих в посёлок в шоп-туры. В последнее время стала развиваться сфера услуг отдыха и развлечений, которая приобретает популярность из-за своей крайней дешевизны.

Местное телевидение ежедневно вещает на русском языке для гостей посёлка и китайских студентов.

Территория активной торговли и нахождения российских туристов ограничена несколькими кварталами вокруг центральной площади. Административные, общественные и жилые здания располагаются в другой части посёлка.

Российские граждане имеют право на безвизовое посещение посёлка, сроком на 15 дней.

Достопримечательности 
 Буддийский храм Гуаньинь
 Музей Суйфыньхэ
 Центральная площадь
 Парк Бэйхай
 Никольская церковь (ныне в ведении лютеранской общины)
 Площадь Железнодорожного вокзала
 Международный торгово-туристический комплекс

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт посёлка
 История Суйфэньхэ
 Китай ускоренными темпами строит комплексную беспошлинную зону в Суйфэньхэ на границе с Россией

Муданьцзян